April Mills est une actrice américaine, née le  à Abbeville, Louisiane.

Biographie

Filmographie 
 1998 : Merlin (TV) : Ma' Lay
 1999 : You're Invited to Mary-Kate & Ashley's Fashion Party (vidéo) : FIDM student (extra)
 1999 : American 60's (The '60s) (TV) : Constance
 1999 : Shasta ("Shasta McNasty") (série TV) : Ren
 2002 : Sonny : Waitress

Lien externe 
 

Actrice américaine
Naissance en avril 1980
Naissance à Abbeville